Kerekes Pál címzetes egyetemi docens, informatikus könyvtáros végzettségű informatikai szakújságíró.

Doktori értekezését 2008-ban védte meg. Címe: A könyvtár és a digitális gyűjtemények helye, szerepe az elektronikus közszolgáltatások rendszerében; az e-közigazgatás elektronikus tájékoztató felületei.

Kutatási területe az elektronikus könyv. Ezzel a címmel jelent meg jegyzete 2010-ben. 2011-ben adta ki a Kossuth az ebből készült kézikönyvet. Címe: e-book kalauz. Az elektronikus könyv kisenciklopédiája.

2006 óta óraadó a Könyvtártudományi Tanszéken.

Alapítója és szerkesztője a Könyvkonnektor online bibliokult magazinnak.
A Publio Kiadó (self-publishing kiadó) alapítója.

Megjelent könyvei 
Akcióban az ebook
Kiadó: Kossuth Kiadó
Kiadás éve: 2011

Az elektronikus könyv
Kiadó: Kossuth Kiadó
Kiadás éve: 2010

e-book kalauz
Kiadó: Kossuth Kiadó
Kiadás éve: 2012
http://www.multimediaplaza.com/ekonyvek/adatlap/2744

Könyvsokk
Kiadó: Publio Kiadó
Kiadás éve: 2012

Jegyzetek 

Magyar újságírók